De tovenaar van Oz, de Nederlandse titel van The Wonderful Wizard of Oz, een boek uit 1900
 The Wizard of Oz (1921), een film uit 1921
 Wizard of Oz (1925), een film uit 1925
 The Wizard of Oz, een film uit 1939
 The Wizard of Oz (1982), een film uit 1982
 The Wizard of Oz (computerspel), een computerspel uit 1993
 Muppets: Wizard of Oz, een film uit 2005
 The Wizard of Oz (musical uit 2011), een musical uit 2011 gebaseerd op de film uit 2011